

Aziende 
 Ivčenko-Prohres – società statale ucraina attiva nella progettazione di motori aeronautici

Persone 
 Evgenij Ivčenko – marciatore sovietico
 Viktor Illarionovič Ivčenko – regista cinematografico sovietico